Ehrenreich steht für:

 Ehrenreich (Vorname), männlicher Vorname

Ehrenreich ist der Familienname folgender Personen:
 Alden Ehrenreich (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Barbara Ehrenreich (1941–2022), US-amerikanische Essayistin, Kolumnistin und Sachbuchautorin
 Hannelore Ehrenreich (* 1955), deutsche Medizinerin und Veterinärmedizinerin
 Hans Gustav Ehrenreich (1917–1984), dänischer Handwerker und Designer
 Henry Ehrenreich (1928–2008), US-amerikanischer Physiker
 Martin Ehrenreich (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Maximilian Ehrenreich (* 2003), deutscher Schauspieler
 Paul Ehrenreich (1855–1914), deutscher Anthropologe, Ethnologe und Amerikanist
 Philipp Ehrenreich (1892–?), österreichischer Weitspringer
 Teddy Ehrenreich (1936–2014), österreichischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Ehrentreich